Сельориго () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 12,43 км². Население — 13 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Первые упоминания о Сельориго в источниках относятся к IX веку. В 882 и 883 годах в его окрестностях произошли два сражения, в которых войска испанских христиан под командованием графа Алавы Велы Хименеса нанесли поражения армии кордовских мавров, возглавлявшейся аль-Мунзиром.

Население

Примечания

Ссылки 
 Asociación de amigos de Cellorigo

Муниципалитеты Риохи